De Norges Håndballforbund (NHF) is de koepelorganisatie in Noorwegen voor de beoefening van het handbal. De NHF organiseert het handbal in Noorwegen en vertegenwoordigt het Noorse handbal op internationale sportevenementen.

De bond is opgericht op 2 mei 1937 en sinds 1946 lid van de Internationale Handbalfederatie. De NHF werd in 1991 ook lid van de Europese Handbalfederatie. Anno 2017 telde de federatie zo'n 127.572 leden, verspreid over 828 verenigingen.

Nationale ploegen 
 Noors handbalteam (mannen)
 Noors handbalteam (vrouwen)
 Noors handbalteam junioren (mannen)
 Noors handbalteam junioren (vrouwen)
 Noors handbalteam jeugd (mannen)
 Noors handbalteam jeugd (vrouwen)

Ledenaantallen 
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Noorwegen
Sportbond in Noorwegen
Bond